Томико Итока [яп. 糸 岡 富 子] (род. 23 мая 1908) — японская долгожительница, возраст которой подтверждён Группой геронтологических исследований (GRG). Является четвертым старейшим живым человеком в мире и вторым в Японии. С 4 декабря 2022 года входит в число 100 старейших людей в мировой истории. Её возраст составляет .

Биография 
Томико Итока родилась 23 мая 1908 года в городе Осака, Япония.

После окончания начальной школы стала играть в волейбол. В 1928 году она вышла замуж, у них было 4 детей две дочери и два сына.

В 1939 году, когда началась Вторая мировая война, она работала на фабрике в ​​Южной Корее и воспитывала детей.

После смерти мужа (1979) она жила примерно 10 лет жила одна в родном городе своего мужа префектуры Нара. Она также любила забираться на гору Нидзё, которая находится между префектурами Нара и Осака высотой примерно 2 800 метров.

В 1988 году, в возрасте 80 лет она дважды участвовала в паломничестве Осака 33 Каннон.

В возрасте 100 лет, в 2008 году, она поднялась по длинным каменным ступеням храма Асия без трости и поклонялась. Она много раз посещала храм Якусидзи в префектуре Нара и любила писать сутры.

В настоящее время Томико Итока живет в Асии, префектура Хиого, Япония.

Рекорды долгожителя 
 4 декабря 2022 года Томико Итока вошла в топ 100 старейших людей в мировой истории.

См. также 
 Список старейших людей в мире
 Список старейших женщин
 Канэ Танака
 GRG

Примечания 

Стодесятилетние долгожительницы Японии